Рафаэль Надаль в 3-й раз подряд выигрывает турнир.

Посев 
Первый восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Финал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Николай Давыденко (Второй раунд)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Томми Робредо (Третий раунд)
  Новак Джокович (Третий раунд)
  Иван Любичич (Третий раунд)
  Энди Маррей (Отказ)

<li>  Давид Налбандян (Второй раунд, отказ)
<li>  Томаш Бердых (Полуфинал)
<li>  Ришар Гаске (Четвертьфинал)
<li>  Давид Феррер (Четвертьфинал)
<li>  Михаил Южный (Второй раунд)
<li>  Маркос Багдатис (Первый раунд)
<li>  Яркко Ниеминен (Первый раунд)
<li>  Хуан Карлос Ферреро ''(Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Masters Series Monte-Carlo 2007